Хосе́ Ка́рлос Сомо́са (; род. 13 ноября 1959, Гавана, Куба) — испанский писатель.

Биография 
Родился на Кубе, однако уже в 1960 году семья по политическим причинам покинула страну и переехала в Испанию. Семья поселилась в Кордове, где Хосе Карлос Сомоса окончил школу. Высшее образование он получил на медицинском факультете Мадридского университета, его специализация — психиатрия. Почти сразу после завершения учебы принимает решение стать писателем, рассылая свои работы издательствам.

Сейчас он успешный и популярный в Европе писатель, автор детективов и нескольких фантастических романов. Лауреат следующих литературных премий: Silver Dagger Awards и Gold Dagger Awards, Nadal Prize, Cervantes Theatre Prize, Café Gijon Prize.

Проживает в Мадриде, женат, отец двоих сыновей.

Экранизации 
 Тайна седьмой музы (2017) — по мотивам романа «Дама номер тринадцать» ()

См. также 
 Афинские убийства, или Пещера идей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Хосе Карлос Сомоса

писатели Испании
Выпускники Комплутенсе